Bentoiu ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelian Bentoiu (1893–1962), rumänischer Politiker und Vater von Pascal Bentoiu
 Pascal Bentoiu (1927–2016), rumänischer Komponist und Schriftsteller